Behm är ett ursprungligen tyskt efternamn, som också förekommer i Sverige. Den 31 december 2013 var 174 personer med efternamnet Behm bosatta i Sverige.

Personer 
 Alarik Behm (1871–1944), svensk zoolog
 Alexander Behm (1880–1952), tysk fysiker och uppfinnare
 Andreas Behm (föddd 1962), tysk tyngdlyftare
 Brita Behm (1670–1755), svensk brukspatron
 Ernst Behm (1830–1884), tysk geografisk författare
 Florentin Behm (1838–1915), svensk lantmätare och botaniker
 Herman Behm (1842–1923), svensk godsägare och riksdagsman
 Isak Behm (död 1630), svensk amiral och ståthållare
 Martin Behm (1557–1622), tysk författare
 Nils Nilsson Behm den äldre (1617–1673), svensk silversmed
 Nils Nilsson Behm den yngre (1672–1720), svensk silversmed
 Oscar Behm (1867–1933), finlandssvensk författare
 Vilhelm Behm (1859–1934), svensk konstnär

Se även 
 Behm (släkt)

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn